Bogdani ist der Name von:

 Erjon Bogdani (* 1977), albanischer Fußballspieler
 Pjetër Bogdani (1630–1689), Bischof von Shodra und Erzbischof von Skopje
 Wanda von Bogdani (1851–1888), polnische Opernsängerin (Sopran)

Siehe auch:
 Bogdany